El acrónimo AUGE puede referir a:

 Plan AUGE, el Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas de Chile que regula la sanidad.
 Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa en España.